Derek Smith (né le  à Belleville, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Le , il signe avec les Coyotes de l'Arizona. Lors de la saison 2010-2011, il remporte la Coupe Calder avec les Senators de Binghamton.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 || Dukes de Wellington || OPJHL ||12 ||1 ||1 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2001-2002 || Dukes de Wellington || OPJHL ||46 ||5 ||15 ||20 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Dukes de Wellington || OPJHL ||21 ||6 ||10 ||16 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Dukes de Wellington || OPJHL ||44 ||8 ||26 ||34 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Université du lac Supérieur || NCAA ||38 ||1 ||4 ||5 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 || Université du lac Supérieur || NCAA ||36 ||2 ||8 ||10 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2006-2007 || Université du lac Supérieur || NCAA ||43 ||10 ||20 ||30 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 || Jackals d'Elmira || ECHL ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Senators de Binghamton || LAH ||52 ||2 ||11 ||13 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 || Senators de Binghamton || LAH ||75 ||7 ||17 ||24 ||49 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Senators de Binghamton || LAH ||74 ||14 ||37 ||51 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Sénateurs d'Ottawa || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Senators de Binghamton || LAH || 71 || 10 || 44 || 54 || 21 || 6 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
|2010-2011 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 9 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2011-2012 || Flames de Calgary || LNH ||47 ||2 ||9 ||11 ||12 ||- ||- ||- ||- || -
|-
|2012-2013 || Flames de Calgary || LNH ||22 ||0 ||1 ||1 ||10 ||- ||- ||- ||- || -
|-
| 2013-2014 || Flames de Calgary || LNH || 14 || 0 || 1 || 1 ||2 || - || -|| - || - || -
|-
| 2013-2014|| Heat d'Abbotsford || LAH || 32 || 7 || 17 || 24 || 22 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || ZSC Lions || LNA || 25 || 3 || 2 || 5 || 4 || 5|| 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2015-2016 || Falcons de Springfield || LAH || 28 || 2 || 17 || 19 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || KHL Medveščak Zagreb || KHL || 44 || 2 || 7 || 9 || 42 || -|| - || - || - || -

| 94 || 2 || 12 || 14 || 24 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en octobre 1984
Naissance à Belleville (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Lakers de Lake Superior State
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Flames de Calgary
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur du ZSC Lions
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché